Дендермонде може да се отнася за:

 Дендермонде - град в Северна Белгия.
 Дендермонде - окръг в Северна Белгия, провинция Източна Фландрия.
 Дендермонде - бенедиктинско абатство в гр.Дендермонде, Северна Белгия.
 Дендермонде - марка белгийска абатска бира, тип ейл, произведена и бутилирана от пивоварната компания Brouwerij De Block в Мерхтем, Белгия.